Die KIG Open 2010 waren ein Squashturnier, dass vom 5. bis 10. Januar 2010 in Los Angeles in den Vereinigten Staaten stattfand. Es war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Kategorie 2 ½ Star. Das Preisgeld betrug 28.000 US-Dollar.

Im Finale traf Omar Mosaad auf Shahier Razik, den er mit 11:7, 4:11, 11:4 und 11:9 bezwang.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Stefan Casteleyn einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2009/10
Squashturnier in Los Angeles